

Sigle 
 Computer Human Interface – Interfaccia Uomo Macchina

Codici 
 CHI – codice nazionale del CIO del Cile
 CHI – codice aeroportuale IATA per qualsiasi aeroporto di Chicago (Stati Uniti d'America)
 CHI – codice identificativo del DVOR/DME di Chioggia, radioassistenza per la navigazione aerea
 chi – codice ISO 639-2 alpha-3 (B) per la lingua cinese

Cinema 
 Chi? – film del 2001 diretto da David Mancori

Editoria
 Chi – settimanale italiano

Musica 
 Chi? – album dei Pa&Ansia del 1999
 Chi – canzone di Charles Aznavour del 1971
 Chi (Who) – singolo degli Aram Quartet del 2008

Persone 
 Una Chi, pseudonimo di Bruna Bianchi – scrittrice, traduttrice e accademica italiana
 Chi Shangbin – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore cinese

Televisione 
 Chi? – programma televisivo condotto da Pippo Baudo

Altro 
 Chi Χ, χ – lettera dell'alfabeto greco (pronuncia )
 Chi (ki) – termine della filosofia cinese (pronuncia )
 Chi – divinità personale della mitologia igbo
 Chi – kana giapponese (pronuncia )
 Chi – fiume della Thailandia (pronuncia )

Altri progetti